Jachin en Boazkerk (Genemuiden), een kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeenten aan de Taghof in Genemuiden
 Jachin en Boazkerk (Urk), een kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland aan de Singel op Urk